Pierre Nepveu (), architecte français.
 Pierre Nepveu (1946-), écrivain québécois.